Luchthaven Paros (1982) de voormalige luchthaven van Paros
Luchthaven Paros (2016) de huidige luchthaven van Paros